Ви́рма — станция (тип населённого пункта) в составе Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелия России. Постоянного населения нет.

География 
Находится в северо-восточной части Республики Карелия в лесной местности на побережье Онежской губы, в 2-3 километрах от Белого моря, в 44 километрах от Беломорска.

История 
Населённый пункт возник при станции Вирма современного Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги. Станция открыта в 1941 году, получив название от расположенного в 3 километрах западнее одноимённого поморского села.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство станции Вирма.

Транспорт 
Железнодорожный и автомобильный транспорт.

Проходит региональная автодорога 86 ОП РЗ 86К-20.

Примечания 

Населённые пункты Беломорского района